Xena kan syfta på:

 Xena (namn) – ett kvinnonamn, namnsdag saknas
 Xena – Krigarprinsessan – en amerikansk äventyrsserie 1995–2001
 Xena (figur) – en fiktiv person i TV-serien Xena – Krigarprinsessan
 Xena (djur) – ett släkte fritflugor
 Xena – preliminärt tidigt namn på Eris (dvärgplanet)